Ві́тфілд () — прізвище давньоанглійського та англосакського походження. Інколи може бути американізованою формою німецького та ашкеназького прізвища Weissfeld, як поєднання двох слів weiss (білий) і feld (поле).

  (; 1925—2018) — британська акторка.
 Енді Вітфілд (; 1972—2011) — валлійсько-австралійський актор.
  (;  1953) — американська акторка, лауреат премії «Еммі» (1991)..
 Мел Вітфілд (; 1924—2015) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1948, 1952).
 Саймон Вітфілд (;  1975) — канадський тріатлоніст, олімпійський чемпіон (2000).
 Трент Вітфілд (;  1977) — канадський хокеїст.

Примітки